

Geografia 
 Francia
 Meudon – comune dell'Île-de-France
 Meudon – torrente

Altro 
 Castello di Meudon – castello di Meudon
 35137 Meudon – asteroide della fascia principale